Kévin Vandendriessche, né le  à Lesquin, est un footballeur français. Il évolue en 2022 au poste de milieu de terrain au KV Courtrai.

Biographie 

Le , il inscrit un doublé en championnat face au club d'Anderlecht.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'ES Wasquehal
Joueur du Royal Excel Mouscron
Joueur du KV Ostende
Joueur du KV Courtrai
Naissance en août 1989
Naissance à Lesquin